Petrol može da bude:

 nafta
 benzin
 Petrol, beogradska muzička grupa